Cavalerius ist ein Einschlagkrater am westlichen Rand der Mondvorderseite, weshalb er von der Erde aus stark verzerrt erscheint. Er liegt am westlichen Rand des Oceanus Procellarum, nördlich des Krater Hevelius.
Der Rand ist unregelmäßig und etwas erodiert, der innere Wall weist Terrassierungen auf. Das Zentralmassiv ist dreigeteilt.

Nordöstlich befindet sich Planitia Descensus („Ebene der Landung“), die Landesstelle der sowjetischen Raumsonde Luna 9.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Mathematiker Bonaventura Cavalieri offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Cavalerius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)